Унсаин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Унсаин, Леонгино (1925—1990) — парагвайский футболист, нападающий.
 Унсаин, Эсекиэль (род. 1995) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Дефенса и Хустисия».